Suobdek kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Suobdek (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729940-163784), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (62,3 ha)
Suobdek (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732054-164735), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,85 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn